Collegio elettorale di Milano I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Milano I – collegio elettorale della Repubblica italiana